Pajapita kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Pajapita, kommun, Departamento de San Marcos, 
 Pajapita (kommunhuvudort i Guatemala), Departamento de San Marcos,